La liste des pays par dépenses d'éducation classe les États souverains du monde selon la part de leur budget qu'ils investissent dans le domaine de l'éducation de leur jeunesse. Les dépenses dans l'éducation correspondent aux frais de fonctionnement et aux subventions investies dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Les dépenses dans l'éducation peuvent aussi provenir de pays tiers dans le cas d'aide au développement aux pays les moins avancés.

Liste en % du PIB 
Les pays sont classés par leur part d'investissement public dans l'éducation en pourcentage de produit intérieur brut. Les données sont issues de la Banque mondiale.

Liste en $ par hab 
Classement des États selon les dépenses (publiques et privées) en dollars américains par élève au niveau primaire, secondaire et supérieur. Les données sont issues de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des pays par taux d'alphabétisation
 Liste des pays par dépenses de santé

education
Éducation